Henk Prinsen (wielrenner), een Nederlands wielrenner
 Henk Prinsen (voetballer), een Nederlands voetballer